Iwan Sawczenko (1908-1999), radziecki funkcjonariusz KGB
 Iwan Sawczenko (1914-1945), radziecki wojskowy
 Iwan Sawczenko (ur. 1993), ukraiński hokeista